Scina är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Prestandrea 1833. Scina ingår i familjen Scinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Scina